La Copa Italia 1977-78 fue la trigésima edición del torneo. El Inter de Milán salió campeón tras ganarle al SSC Napoli 2-1.

Primera fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7 

(*)dopo spareggio: Pescara - Taranto 2-2, 0-1

Segunda fase 
El AC Milan comenzó desde la segunda fase por ser el campeón defensor.

Grupo A

Grupo B 

(*)diferencia de gol

Final 

Inter: Cipollini, Canuti, Fedele (58' Chierico), Baresi I, Gasparini, Bini, Scanziani, Oriali, Altobelli, Marini, Muraro (89' Anastasi) - All.: Eugenio Bersellini.

Napoli Mattolini, Bruscolotti, La Palma, Restelli, Ferrario, Stanzione, Vinazzani, Juliano, Savoldi I, Valente (62' Mocellin), Chiarugi - All.: Di Marzio.

Goles: 6' Restelli, 18' Altobelli, 89' Bini.

Equipo campeón

Véase también 
 Serie A 1977-78
 Serie B 1977-78

Copa Italia
Fútbol en Italia en 1977
Fútbol en Italia en 1978